Love Someone – singolo di Jason Mraz del 2014
 Love Someone – singolo dei Lukas Graham del 2018